17. Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 10 – 13 grudnia 2009 w Stambule. Areną zmagań pływaków była hala Abdi İpekçi Arena. Turcja pierwszy raz gościła imprezę tej rangi.

Państwa uczestniczące 
W Mistrzostwach Europy udział wzięły 42 reprezentacje narodowe zrzeszone w LEN.

Reprezentacja Polski 
Na Mistrzostwa Europy kwalifikację uzyskało 19 polskich zawodników (7 pływaczek i 12 pływaków).

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 
 Dokumentacja mistrzostw

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
2009 w sporcie
2009 w Turcji
Zawody sportowe w Stambule